Променлива може да се отнася за:
 Променлива величина, абстрактно понятие от математиката
 Променлива (програмиране)
 Променлива звезда